На октябрь 2020 комания Verbund AG владеет 140 электростанциями в Австрии и Германии. Из них 131 — гидроэлектростанции разных типов, одна — теплоэлектростанции и 8 — ветропарки. В списке приведены только те, что имеют мощность 100 МВт и выше.

Источник 
 

Verbund AG
Списки плотин и гидроэлектростанций